Juniorvärldsmästerskapet i volleyboll för damer 2013 spelades mellan 21 och 30 juni 2013 i Brno, Tjeckien. Det var den 17:e upplagan av turneringen och 20 lag deltog. Kina vann tävlingen för andra gången genom att besegra Japan i finalen. Zhu Ting utsågs till mest värdefulla spelare.

Arenor

Regelverk
Turneringen genomfördes i två steg, först gruppspel och sedan cupspel.
De tjugo deltagande lagen fördelades i fyra grupper om fem lag där alla mötte alla. De fyra bästa lagen i varje grupp gick vidare till åttondelsefinal, medan de sista lagen i varje grupp fick spela om plats 17-20. I cupspelet spelade alla lag fyra matcher, där vinnaren gick vidare till spel om de bättre placeringarna (t.ex. plats 1-8 för vinnarna av åttonsdelsfinalerna), medan förlorarna fick spela om de sämre placeringarna (t.ex. plats 9-16 för förlorarna av åttondelsfinalerna).

Deltagande lag

Grupper

Första rundan

Grupp A

Resultat

Sluttabell

Grupp B

Resultat

Sluttabell

/

Grupp C

Resultat

Sluttabell

Grupp D

Resultat

Sluttabell

Slutspelsfasen

Slutspel

Resultat

Spel om plats 5-8

Resultat

Spel om plats 9-12

Resultat

Matcher om 13-16:e plats

Resultat

Spel om plats 17-20

Resultat

Sluttabell

Slutplaceringar

Individuella utmärkelser

Sportåret 2013
2013
Volleybollsäsongen 2012/2013
Internationella volleybolltävlingar i Tjeckien
2013 i Tjeckien